Le Séminaire Saint-Joseph est un nom donné à différentes institutions :
 Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, au Québec
 Séminaire Saint-Joseph de Hanoï, au Viêt Nam
 Séminaire Saint-Joseph de Saïgon, au Viêt Nam
 Séminaire Saint-Joseph de Xuan Loc, au Viêt Nam
 Collège général à Tanjung Bungah, en Malaisie